Такмичење у пливању у дисциплини 100 метара леђним стилом за мушкарце на Светском првенству у пливању 2019. одржано је 22. јула (квалификације и полуфинале) и 23. јула (финале) као део програма Светског првенства у воденим спортовима. Трке су се одржавале у базену Универзитетског спортског центра Намбу у јужнокорејском граду Квангџуу.

За трке у овој дисциплини било је пријављено 64 такмичара из 58 земаља. Титулу светског првака из 2017. са успехом је одбранио кинески пливач Сју Ђају који је током полуфинала испливао и нови рекорд светских првенстава, који сада износи 52,17 секунди. Сребрну медаљу освојио је репрезентативац Русије Јевгениј Рилов, док је бронза припала аустралијском пливачу Мичу Ларкину.

Освајачи медаља

Званични рекорди 
Пре почетка такмичења званични свестки рекорд и рекорд шампионата у овој дисциплини су били следећи:

Кинески пливач Сју Ђају поставио је нови рекорд светских првенстава током друге полуфиналне трке:

Резултати квалификација 
За такмичење у тркама на 100 метара леђним стилом за мушкарце била су пријављена 64 такмичара из 58 земаља, а свака од земаља имала је право на максимално два такмичара у овој дисциплини. Квалификационе трке одржане су 22. јула у јутарњем делу програма, са почетком од 10:20 по локалном времену, пливало се у седам квалификационих група, а пласман у полуфинале остварило је 16 такмичара са најбољим резултатима квалификација.

Због проблема са стартним блоковима током квалификационе трке, италијански и тринидадски пливач Симоне Сабиони и Дилан Картер накнадно су испливали своје трке, а како су обојица у поновљеној трци остварили квалификационо време за полуфинале, полуфиналне трке су имале укупно 18 учесника.

Полуфинале 
Полуфиналне трке су пливане 22. јула у вечерњем делу програма, са почетком од 20:18 минута по локалном времену.

Прво полуфинале 

Друго полуфинале

Финале 
Финална трка је пливана 23. јула са почетком од 21:06 часова по локалном времену.

Види још 
 Светско првенство у пливању 2019.

Референце

Спољашње везе 
 

леђно